III. Jakab néven ismertek a következő személyek:

 III. Jakab mallorcai király (1315 – 1349)
 III. Jakab skót király (1451 – 1488) 
 III. Jakab ciprusi király (1473 – 1474)